Dette er en liste over ryttere og hold i Giro d'Italia 2017

Noter

Referencer 

2017